Frederik Hendrik van Oranje, stadhouder en zoon van Willem van Oranje
 Frenk der Nederlanden, een Nederlands journalist